Simonelli puede riferirse a:

Personas
 Alberto Lozano Simonelli (1937-2015), abogado, historiador y político colombiano.
 Giuseppe Simonelli (c. 1650-1710/1713), pintor tardobarroco italiano, discípulo y estrecho seguidor de Luca Giordano.